Von dem römischen Kaiser Hadrian gibt es zahlreiche Darstellungen in Form einer Panzerstatue, darunter:

 Panzerstatue des Hadrian aus Tel Shalem, heute Jerusalem, Israel Museum
 Panzerstatue des Hadrian aus Hierapytna, Kreta, heute Istanbul, Archäologisches Museum